Владимир Гельфанд:
 Гельфанд, Владимир Израилевич (род. 1948) — советский и американский цитолог, молекулярный биолог и биохимик.
 Гельфанд, Владимир Натанович (1923—1983) — писатель-мемуарист, участник Великой Отечественной войны.